La Rezat est le nom de deux rivières allemandes, en Franconie :
la Rezat franconienne (en allemand Fränkische Rezat), Rezat de Franconie ou Basse-Rezat
la Rezat souabe (en allemand Schwäbische Rezat), Rezat de Souabe ou Haute-Rezat 

Leur confluence donne naissance à la Rednitz.

La Moyenne-Franconie s'est appelée jusqu'au  « cercle de Rezat » (Rezatkreis).

Cours d'eau en Allemagne